Messier 96 (M96), een object aan de sterrenhemel
 M96 (Groot-Brittannië) - verkeersweg in Grro-Brittannië